Вассалите́т (, от  — «слуга») — система иерархических отношений между феодалами.

Состоит в личной зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов, голдовников) от других (сеньоров, сюзеренов). Широко была распространена в средневековой Западной Европе.

Вассалитет в Западной Европе 

Система западно-европейского вассалитета сформировалась в VIII—IX веках во Франкском королевстве и закрепилась в IX веке, когда франкский король Карл Лысый издал «Мерсенский капитулярий», по которому каждый свободный крестьянин должен был стать чьим-то «человеком», первоначально зем­ли пе­ре­да­ва­лись вас­са­лу по­жиз­нен­но, за исключением тех случаев, когда договор разрывался одной из сторон, что чаще всего вело к лишению феода. Однако, к X веку вассалы получили право оставлять наделы в наследство своим родственникам. Система вассалитета состояла в иерархическом подчинении феодалов друг другу. Во главе всех феодалов в государстве был верховный сюзерен, обычно король, он мог пожаловать землю (феод, лен, фьеф) своим вассалам — которые, в свою очередь, делили земли на маленькие участки и раздавали своим вассалам, эта «ле­ст­ни­ца со­под­чи­не­ния»  продолжалась до получения земли рыцарями, которые уже не имели собственных вассалов и управляли непосредственно крестьянами. Вассал был обязан состоять в совете при своем господине, нести воинскую повинность в войске сюзерена (обычно 40 дней в году), защищать границы его владений, а также в случае поражения выкупать господина из плена. Сеньор был обязан защищать своего вассала от военного нападения.

Крупные феодалы имели по отношению к королю довольно большие вольности. По иммунитетной грамоте они могли сами собирать на подвластных землях налоги, вершить суд и принимать иные решения вне зависимости от короля. Многие герцоги и графы могли чеканить свою монету.

Отношения между сеньором и вассалом закреплялись принесением клятвы верности и совершением соответствующего ритуала (коммендация, позднее — оммаж), во время которого вассал вкладывал свои ладони в ладони сеньора, а тот передавал вассалу меч и перчатку (обычай возвращать перчатку при разрыве отношений — позднее при вызове на дуэль).

Во многих странах континентальной Европы действовало правило «вассал моего вассала — не мой вассал», по которому непрямой вассал короля не был обязан ему подчиняться. Такая система способствовала увеличению феодальной раздробленности, и с введением практики иммедиатизации (установления прямой вассальной зависимости мелких рыцарей от короля), а затем с укреплением абсолютной монархии, это правило прекратило действовать. В Англии это правило не утвердилось, и король, как верховный собственник всей земли, принимал присягу на верность от всех землевладельцев. Таким образом, как непосредственные вассалы короля, так и подвассалы (средние и мелкие землевладельцы) были обязаны нести службу в пользу короля и подчиняться его постановлениям. Правило не утвердилось и в Византии, где обосновавшиеся на освобождённых от турок в конце XI века землях крестоносцы вынуждены были присягнуть византийскому императору.

С фор­ми­ро­ва­ни­ем в Европе цен­тра­ли­зованных го­су­дарств вассальная система ут­ра­тила своё зна­че­ние. Начиная со второй половины XIII века воинская повинность вас­са­лов за­ме­ня­лась содержанием наемной армии. Вассалитет как один из ин­сти­тутов власти был уп­разд­нён под влиянием революционных настроений в Европе в XVIII–XIX веках.

Вассалитет в Средней Азии 
Система вассалитета в Средней Азии закончила формироваться к XI—XIII векам. К этому времени пожалованная земля (икта) переходит в наследственную. Как и в Европе, владелец икта нёс военную (гражданскую) службу, а также взимал налоги с крестьян. Однако вследствие более сильной централизованной власти азиатские феодалы не имели таких больших вольностей, в отличие от европейских феодалов.

Вассалитет в Японии 
Японский феодализм просуществовал вплоть до «революции Мэйдзи» (1868 год). В Японии номинальным собственником земли считался император. Фактически же она принадлежала феодалам: в XVII—XIX веках один лишь правящий дом Токугава владел четвертью всех земель. 

Кроме того, в Японии имелось около 250 князей (даймё) разных категорий, которые владели огромными территориями. Сохранялись и крестьянские формы землевладения, но их роль всё больше уменьшалась.

В Японии прочно укоренился вассалитет, самураи были преданными вассалами даймё, от которых они получали земельные пожалования. Устойчивая феодальная иерархия сложилась на базе условных форм землевладения.

Японский феодализм распространялся и на город. Японский город феодальной эпохи оставался бесправной и податной территорией. На грани XII—XVIII веков в городах Японии проживало около 4 млн человек, но из них лишь около 1 млн были ремесленниками и торговцами.

Спецификой феодального режима Японии была необычайная многочисленность самураев, которые зачастую не имели земли. Поэтому возникала своеобразная система материального обеспечения вассалов — коку, рисовый паёк.

Вассальные государства 

В Новое время появился термин вассальное государство. Его применяли, когда средневековую терминологию применяли, описывая иные исторические периоды.

При победе в войне, при дипломатическом поражении одно государство могло стать по отношению другому вассальным государством с сохранением некоторой автономности. Правитель побеждённого государства становился вассалом правителя другой страны.

См. также 
 Право опеки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Феодализм
Иерархия
История Европы
Средневековая Франция
История Центральной Азии
История Японии